Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1984 bestod av tolv lag, och de fyra bästa gick vidare till slutspel. Haka Valkeakoski vann grundserien men den följdes av ett slutspel där FC Kuusysi från Lahtis drog längsta strået och blev finländska mästare.

Preliminär omgång

Mästerskapsslutspel

Semifinaler
FC Kuusysi - Haka Valkeakoski 2-0 ; 1-2
Ilves - TPS 2-1 ; 0-4

Spel om tredje pris
Ilves - Haka Valkeakoski 2-1 ; 1-0

Finaler
FC Kuusysi - TPS 4-0 ; 4-4

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1984 i Finland
Fotbollssäsongen 1984
1984